Nifont (Fomin)
 Nifont (Niedźwiedź)
 Nifont (Sapożkow)
 Nifont (Sołoducha)
 Nifont (biskup nowogrodzki)

Zobacz też